Cheaper by the Dozen (boek), een boek van Frank Gilbreth, Jr. en Ernestine Gilbreth Carey
Drie verfilmingen van dit boek :
Cheaper by the Dozen (1950)
Cheaper by the Dozen (2003)
Cheaper by the Dozen 2 (2005)